Константи́н Макси́мович Ко́ршунов (14 марта 1929, Кучукенер, Сернурский кантон, Марийская автономная область — 12 июня 2001, Мари-Луговая, Звениговский район, Республика Марий Эл) — марийский советский писатель-драматург, актёр театра, режиссёр, член Союза писателей СССР с 1969 года. Заслуженный работник культуры РСФСР (1979). Заслуженный артист Марийской АССР (1960).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Сын погибшего фронтовика, рано потерял мать. Окончил Нижнекугенерскую семилетнюю школу и Сернурскую сельскохозяйственную школу. С 1946 года работал агротехником Сернурского районного земельного отдела.

В 1947 году стал актёром Новоторъяльского колхозного театра, а в 1948—1949 годах — артистом хора Марийской государственной филармонии.

В 1949 году по направлению от Марийской АССР поступил на актёрское отделение Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского. После его окончания в 1954—1962 годах — актёр Марийского театра им. М. Шкетана.

С 1962 по 1975 годы — режиссёр Комитета по радиовещанию и телевидению Марийской АССР. В 1975—1980 годах — литературный консультант Союза писателей МАССР. В 1981—1985 годах — заведующий литературно-драматической частью театра им. М. Шкетана.

Умер 12 июня 2001 года в д. Мари-Луговая Звениговского района Марий Эл.

Творческая деятельность 
Во время работы в театре им. М. Шкетана стал репертуарным артистом, играл разноплановые роли: Тихон (А. Островский «Кӱдырчан йӱр» / Гроза, 1955), крестьянин-бедняк Шайди (С. Чавайн «Акпатыр», 1956), военрук Тагановский (С. Чавайн «Марий рото» / Марийская рота, 1957), солдат Егоров (Н. Ильяков «Иосиф Макаров», 1957), учитель Мичи (С. Чавайн «Мӱкш отар» / Пасека, 1956), Гнат (И. Карпенко-Карый «Пиалдыме» / Бесталанная, 1958), Алексей Маресьев (Б. Полевой «Чынжымак айдеме» / Повесть о настоящем человеке, 1959), Актуган (И. Смирнов «Асан ден Кансыл», 1961) и др. За исполнение роли Эчука в комедии С. Николаева «Салика» получил Диплом I степени Министерства культуры РСФСР (1959).
 
Первая драма «Илыш корнышто» («На жизненном пути») поставлена на сцене театра им. М. Шкетана в 1960 году. Известны его драмы «Кӱрылтшӧ сем» (Прерванная мелодия, 1964), «Шочмо мланде» («Родная земля», 1966), «Кӱдырчан ӱжара» («Грозовое зарево», 1968 и 1977), «Аксар ден Юлавий» («Аксар и Юлавий», 1975, 2001), «Шарнет, Элиса?» («Помнишь, Элиса?», 1987), «Шӱм парым» («Долг сердца», 1988), «Пӱрыдымӧ пӱрымаш» («Несужденная судьба», 1997).

В 1969 году принят в Союз писателей СССР.

За время работы режиссёром на Марийском радио и телевидении создал более 40 радио- и телеспектаклей, создал ряд радиопьес.

Память 

 В г. Йошкар-Оле на доме, где жил и работал писатель (ул. Волкова, 166), к 85-летию со дня его рождения была установлена мемориальная доска. Надпись на ней гласит: «В этом доме с 1961 по 1979 год жил заслуженный артист Марийской АССР, драматург Коршунов Константин Максимович (1929—2001)». 
 Пьесы К. Коршунова до сих пор не сходят со сцены Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана.

Награды и звания 
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1979)
 Заслуженный артист Марийской АССР (1960)
Государственная премия Марийской АССР в области литературы (1985)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1979)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР»

Основные произведения 
Основные произведения К. Коршунова на марийском языке и в переводе на русский язык и театральные постановки.

На марийском языке 
 Илыш корнышто: драма [На жизненном пути]. Йошкар-Ола, 1962. 64 с.
 Шочмо мланде: драма // Ончыко. 1967. № 5. С. 40—80.
 Кӱрылтшӧ сем: драма [Прерванная мелодия]. Йошкар-Ола, 1968. 60 с.
 Кӱдырчан ӱжара: драма // Ончыко. 1969. № 3. С. 61—97.
 Пьеса-влак [Пьесы]. Йошкар-Ола, 1972. 136 с.
 Пьеса-влак [Пьесы]. Йошкар-Ола, 1979. 296 с.
 Шӱм парым: пьеса-влак [Долг сердца]. Йошкар-Ола, 1989. 280 с.
 Шарнет, Элиса?: пьеса // Ончыко. 1989. № 1. С. 41—77.
 Пӱрыдымӧ пӱрымаш: драма // Ончыко. 1998. № 8. С. 96—121.

В переводе на русский язык 
 Грозовое зарево: драма / пер. В. Штанько и автора // Радуга над Волгой: антология марийской драматургии. Йошкар-Ола, 1979. С. 396—453.

Театральные постановки 
 Илыш корнышто [На жизненном пути: драма]. (Мар. театр) 1960.
 Кӱрылтшӧ сем [Прерванная мелодия: драма]. (Мар. театр) 1964.
 Шочмо мланде [Родная земля: драма]. (Мар. театр) 1966.
 Кӱдырчан ӱжара [Грозовое зарево: драма]. (Мар. театр) 1968, 1977.
 Аксар ден Юлавий [Аксар и Юлавий: драма]. (Мар. театр) 1975, 1995, 2001.
 Корныеҥ [Посторонний: драма]. (Мар. театр) 1982.
 Шарнет, Элиса? [Помнишь, Элиса?: драма]. (Мар. театр) 1987.
 Шӱм парым [Долг сердца: драма]. (Мар. театр) 1988.
 Пӱрыдымӧ пӱрымаш [Несужденная судьба: драма]. (Мар. театр) 1997.
 Кайыккомбо-влак эртат юарлен. (МТЮЗ) 1999.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Энциклопедия театров Республики Марий Эл: иллюстрированное научно-популярное издание / [Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и др.; редкол.: К. А. Иванов (пред.) и др.; авт.-сост.: Белецкая Е. С. и др.]. — Йошкар-Ола, 2019. — 259 с.: ил., портр.

Ссылки 
 Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана. Коршунов Константин Максимович
 МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина». Константин Коршунов
 Республика Марий Эл. Константину Коршунову — 90 лет
 Художники родного слова. Константин Максимович Коршунов

Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Республики Марий Эл
Заслуженные артисты Марийской АССР
Писатели Марий Эл
Актёры Марий Эл
Лауреаты Государственной премии Марийской АССР
Персоналии:Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана